Александр Анашкин:
 Анашкин, Александр Алексеевич (род. 1964) — российский поэт.
 Анашкин, Александр Михайлович (1902—1983) — советский авиаконструктор и изобретатель, лауреат Сталинской премии третьей степени.